BTJ est un sigle ou un code qui peut désigner :
  ;
 Bibliothèque de travail junior, une revue documentaire destinée aux enfants.